UNAQ son las siglas de:
 Universidad Autónoma de Quito (Ecuador)
 Universidad Aeronáutica en Querétaro (México)

Siglas